Le Calendrier des saints peut désigner :
 le calendrier des saints structurant l'année liturgique dans plusieurs Églises chrétiennes, comme l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe ;
 le calendrier breton des saints, présentant sous plusieurs formes, selon les sources ;
 le calendrier simplifié des saints, calendrier populaire des saints apparu à la fin du Moyen Âge ;
 le Calendrier liturgique orthodoxe ;
 le Calendrier copte, dont le synaxaire recueille les vies des saints.
 le Calendrier romain général (liturgie), les célébrations liturgiques destinées à être observées dans le rite romain dans tous les pays du monde ;
 Le Martyrologe romain nomme tous les saints de l'Église catholique romaine, dont beaucoup ne sont pas liés au calendrier ;
 une liste de saints catholiques répertorie nombre de ces saints ;
 le Ménologe liste de même les saints de l'Église orthodoxe ; 
 Le calendrier des saints de l'Église épiscopalienne des États-Unis.
 la liste des saints de l'Église orthodoxe contient nombre de ces saints.

Calendrier chrétien